El término Venecia (también, Venezia y veneciano) puede referirse, en esta enciclopedia:

 En Italia
 a Venecia (en italiano, Venezia), una ciudad italiana; Y dentro del contexto específico:
 a la Società Sportiva Calcio Venezia, equipo de fútbol.
 al Festival Internacional de Cine de Venecia;
 a la Bienal de Venecia;
 al Carnaval de Venecia;
 al Arsenal de Venecia;
 a la Galería de la Academia de Venecia;
 al Museo Guggenheim de Venecia;
 al Patriarcado de Venecia;
 al Aeropuerto de Venecia;
 a Paz de Venecia;
 a la República de Venecia;
 a la Provincia de Venecia;
 al idioma veneciano;
 al Reino de Lombardía-Venecia;

 En Colombia
 a Venecia, un municipio del departamento de Antioquia;
 a Venecia, un municipio del departamento de Cundinamarca;
 a Venecia, un barrio urbano de la ciudad de Bogotá;
 a Venecia, una estación del sistema de transporte Transmilenio;
 a Venecia, un corregimiento de la ciudad de Florencia (Caquetá);

 En Costa Rica
 a Venecia, un distrito del cantón de San Carlos;

 En Francia
 a la «Venecia verde», sobrenombre de una parte oriental de la marisma poitevina;

Arte
 a "Venezia", una canción de los Hombres G;
 a Muerte en Venecia, una película de 1971;
 a El mercader de Venecia, una obra teatral de Shakespeare escrita entre 1594 y 1597;
 a El mercader de Venecia, una película de 2004;
 a La muerte en Venecia, una novela de 1912.